Renzo Rossellini peut désigner :
 Renzo Rossellini, compositeur italien (1908-1982) ;
 Renzo Rossellini, producteur de cinéma, scénariste et réalisateur italien, né en 1941 (neveu du précédent, et fils du réalisateur Roberto Rossellini).

Voir aussi